Шампіньо́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 120 км на захід від Парижа, 60 км на південний захід від Руана, 29 км на захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2019 року Шампіньоль було приєднано до муніципалітету Ла-В'єй-Лір.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шампіньоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шампіньоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер